Sorlie ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur G. Sorlie (1874–1928), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von North Dakota

Sorlie bezeichnet zudem folgende Bauwerke:

 Sorlie Memorial Bridge, eine Brücke in North Dakota

Siehe auch:

 Sørlie